Аббревиатура FIC может обозначать:

 Движение за идейные общины () — международное общественное движение в поддержку идейных общин и кооперативов.
  — спортивная федерация академической гребли в Италии.
  — международная спортивная федерация по гребле на каноэ.
  — частный колледж в гор. Бернаби (Британская Колумбия, Канада), работающий по договору с .
  — в статистике, метод выбора подходящей математической модели среди множества конкурирующих.
  — служба финансовой разведки, созданная в 2004 г. в Косово временной администрацией ООН. 
  — коммерческая компания на Фолклендских островах, принадлежащая британской корпорации 
 Сокр. от  (литературный жанр, см. ).
  — спортивная федерация велосипедистов Ирландии.
  — болезнь кошек.
 Сокр. от англ. и  (литературный жанр, см. ).
  — Тайваньская компания — производитель электроники.
  — авиационный информационный центр центр Канады, управляемый некоммерческой корпорацией .
 Fox International Channels — телекомпания, подконтрольная «News Corporation».